Община Оскаршхамн () е административна единица, разположена на територията на лен Калмар, южна Швеция. Притежава обща площ  km2 и население  души (към ). На север община Оскаршхамн граничи с общините Вестервик и Вимербю, на запад с община Хултсфред, на юг с общините Хьогсбю и Мьонстерос, а на изток с Балтийско море. Административен център на община Оскаршхамн е едноименния град Оскаршхамн.

Население 
Населението на община Оскаршхамн през последните няколко десетилетия е относително постоянно, с лека тенденция към намаляване. Гъстотата на населението е  д/km2.

Селищни центрове в общината 

В общината има и няколко много малки населени места (), които по дефиниция имат население между 50 и 199 души. Такива към дата  година са
Björnhult ( души),
Kilen ( души),
Misterhult ( души),
Mörtfors ( души),
Skorpetorp ( души),
Vånevik ( души)
и редица още по-малки селища .

Източници

Външни препратки 

 Официален сайт на община Оскаршхамн

Общини в Швеция
Общини в лен Калмар